Наталья Олеговна Погребняк (; ) — российская и украинская легкоатлетка, специализируется в спринте. Заслуженный мастер спорта Украины (2011). Чемпионка Украины (2008, 2009 и 2011) в беге на 100 метров. Чемпионка Европы (2010) в эстафете 4×100 м (вместе с Елизаветой Брызгиной, Марией Ремень и Олесей Повх).

Личные рекорды

Личная жизнь 
В январе 2017 года Погребняк вышла замуж за российского легкоатлета Дмитрия Сорокина, специализирующегося в тройном прыжке. После замужества получила гражданство Российской Федерации.

Награды 
 Орден «За заслуги» ІІІ степени (25 июля 2013 года) — за достижение высоких спортивных результатов на XXVII Всемирной летней Универсиаде в Казани, проявленную самоотверженность и волю к победе, повышение международного авторитета Украины

Примечания

Ссылки 
 
 Олимпийская статистика 

Бегуны на короткие дистанции Украины
Бегуны на короткие дистанции России
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Заслуженные мастера спорта Украины